

Musica 
 Bedrock – gruppo musicale di musica elettronica britannico
 Bedrock – EP di Foetus del 1987
 Bedrock – album di John Digweed del 1999
 Bedrock – album di Uri Caine del 2002
 BedRock – singolo dei Young Money Entertainment del 2009, dall'album We Are Young Money

Geologia
 Bedrock, basamento roccioso al di sotto di un deposito di terreno alluvionale.

Altro 
 Bedrock – città immaginaria de I Flintstones